Velika nagrada Sjedinjenih Američkih Država (Formula 1 Pirelli 2018 United States Grand Prix) je bila osamnaesta utrka prvenstva Formule 1 2018. Trkači vikend vožen je od 19. listopada do 21. listopada na stazi Americas u SAD-u, a pobijedio je Kimi Räikkönen u Ferrariju.

Sudionici utrke

* Zamjena, treći vozač

Izvještaj

Treninzi

Kvalifikacije

Utrka
Lewisu Hamiltonu je bilo potrebno osvojiti 8 bodova više od Sebastiana Vettela kako bi osigurao peti naslov. Na njegovom i Bottasovom Mercedesu je bila zamijenjena pumpa za rashladnu tekućinu. Kimi Räikkönen je startao na ultrasoftu, za razliku od Hamiltona i Bottasa koji su bili na supersoftu. Räikkönen je bolje startao i već do prvog zavoja pretekao Hamiltona, do se iza njih odigrala velika gužva u kojoj su bolide oštetili Fernando Alonso, Charles Leclerc, Lance Stroll i Romain Grosjean. Vettel je u pokušaju napada na Daniela Ricciarda izvrtio svoj bolid na stazi, te pao na 14. mjesto. U 3. krugu Räikkönen je imao 2 sekunde prednosti ispred Hamiltona, dok je Vettel pretekao Brendona Hartleya i Sergeja Sirotkina za 11. mjesto. Dva kruga kasnije, Stroll je dobio kaznu prolaska kroz bokseve, zbog incidenta na startu gdje izbacio Alonsa iz utrke. U 7. krugu, Max Verstappen koji je startao osamnaesti, je već bio na 6. mjesto, dok se Vettel vozio na 8. mjestu. Krajem devetog kruga Ricciardo je odustao, nakon čega je označen virtualni sigurnosni automobil. Dva kruga kasnije Hamilton je ušao u boks za vrijeme virtualnog sigurnosnog automobila. Britanac se vratio na 3. mjesto iza Bottasa.

U 13. krugu je označen kraj virtualnog sigurnosnog automobila, nakon čega je Vettel pretakao Nicu Hülkenberga na petom mjestu. U sljedećem krugu, Bottas je propustio Hamiltona na drugo mjesto, a dva kruga nakon Britanac je smanjio prednost za Räikkönenom na 4 sekunde. U 19. krugu Hamilton je došao na sekundu iza Räikkönena, no Finac se uspješno branio do 22. kruga kada je otišao u boks. U sljedećem krugu u boks je otišao Verstappen, a izašao je na 5. mjesto na supersoftu. Krug nakon u boks ulazi i Bottas, a na stazu se vraća iza Verstappena. U 25. krugu Vettel je propustio Räikkönena na drugu mjesto, a Finčev zaostatak za vodećim Hamiltonom je iznosio 17 sekundi. Svega dva kruga nakon, Vettel je otišao u boks, te se vratio na 5. mjesto na softu iza Bottasa.

U 34. krugu Räikkönen je smanjio zaostatak za Hamiltonom na 13 sekundi, dok je zaostatak trećeplasiranog Verstappena iznosio 4 sekunde za Räikkönenom. Dva kruga kasnije Räikkönen je spustio razliku na 10 sekundi, a u 38. krugu Hamilton je po drugi put otišao u boks. Uzeo je soft gume, a na stazu se vratio iza Bottasa, a ispred Vettela. U 40. krugu Bottas je još jednom pustio Hamiltona naprijed. U 45. krugu Räikkönen je imao 2 sekunde prednosti ispred Verstappena, dok je Hamilton bio na 2,5 sekundi iza Nizozemca. Daleko iza njih je trajala borba za 4. mjesto gdje je Vettel došao na sekundu zaostatka za Bottasom. U sljedećim krugovima vodeća tri vozača su bila unutar 3 sekunde, a u 54. krugu Hamilton je napao Verstappena. No Britanac je otišao preširoko u zavoju te pao sekundu iza Verstappena. U sljedećem krugu Vettel je pretekao Bottasa uz pomoć DRS-a. Do kraja utrke Verstappen nije uspio napasti Räikkönena, koji je došao do svoje 21. pobjede u Formuli 1, prve od VN Australije 2013.

Najbrža vremena treninga

Rezultati kvalifikacija

  – Sebastian Vettel je dobio 3 mjesta kazne na gridu, jer nije dovoljno usporio za vrijeme crvenih zastava na prvom slobodnom treningu.
  – Pierre Gasly je dobio 35 mjesta kazne na gridu zbog promjene elemenata pogonske jedinice.
  – Brendon Hartley je dobio 40 mjesta kazne na gridu; 35 mjesta zbog promjene elemenata pogonske jedinice i 5 mjesta zbog promjene mjenjača.
  – Max Verstappen je dobio 5 mjesta kazne zbog promjene mjenjača.

Rezultati utrke

Zanimljivosti

Vozači
21. pobjeda za Kimija Räikkönena.
19. postolje za Maxa Verstappena.
132. postolje i 81. najbolja startna pozicija za Lewisa Hamiltona.

Konstruktori
 235. pobjeda za Ferrari.
99. najbolja startna pozicija za Mercedes.

Poredak nakon 18 od 21 utrke

Izvori

Vanjske poveznice
 2018 United States Grand Prix StatsF1

SAD-2018 
SAD